

Прізвище 
 Джоанна Расс, письменниця
 Едді Расс, музикант